Фериде Четин () е турска актриса.

Биография 
Фериде Четин е родена на 5 ноември 1980 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Фериде Четин в SinemaTürk 
 Фериде Четин в Diziler.com 
 Фериде Четин в Sinemalar.com 
 Фериде Четин в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул